Почто́вые ма́рки двена́дцатой станда́ртной се́рии СССР (1976—1992)  начали поступать в обращение с апреля по декабрь 1976 года.

Двенадцатый стандартный выпуск поступил в обращение в апреле—декабре 1976 года. Серия состояла из марок 12 номиналов. Первоначально были отпечатаны марки высоких номиналов (от 20 копеек до 1 рубля). Они были увеличенного формата. Тираж составлял 3,5 млн полных серий. В декабре отпечатали остальные миниатюры серии. Их тираж составил 9 млн полных серий. На марках художник Е. Анискин изобразил следующие сюжеты: орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» (1 копейка), медали «Золотая звезда» и «Серп и Молот» (2 копейки), скульптуру «Рабочий и колхозница» (3 копейки), Государственный герб СССР (4 копейки), самолёт «ТУ-154» (6 копеек), Орден Трудовой Славы I степени (10 копеек), золотую медаль имени Ю. А. Гагарина (12 копеек), медаль лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (16 копеек), барельефы К. Маркса и В. И. Ленина (20 копеек), здание СЭВ в Москве (30 копеек), портрет В. И. Ленина (50 копеек), Земля, опоясанная орбитами космических кораблей (1 рубль). Марки были отпечатаны металлографическим способом на мелованной бумаге.

В сентябре—ноябре 1977 года марки переиздали. Новый тираж был отпечатан офсетным способом на обыкновенной бумаге. Как и в случае с первым тиражом, вначале были выпущены миниатюры высоких номиналов.

В августе 1978 года серия была дополнена двумя марками номиналами в 15 (Останкинская телебашня) и 32 копейки (самолёт Ил-76 на фоне розы ветров). Они предназначались для оплаты простых и авиаписем, посылаемых за рубеж. На этих марках указан год выпуска 1978, в то время как на остальных марках серии 1976. Одновременно с выпуском новых номиналов вся серия была переиздана на мелованной бумаге, включая два дополнительных номинала.

С декабря 1980 по апрель 1992 года эмитировался ряд дополнительных выпусков марок двенадцатого стандарта. В декабре 1980 года была выпущена миниатюра номиналом в 3 копейки, на которой художник А. Калашников изобразил Государственный флаг СССР над куполом здания Совета министров СССР. Она была отпечатана металлографическим способом на мелованной бумаге.

В апреле 1982 года вышла марка с номиналом в 45 копеек с изображением Спасской башни Московского Кремля (художник Н. Черкасов). Она была отпечатана способом офсетной печати на мелованной бумаге. Миниатюра этого номинала переиздавалась дважды: в октябре 1982 года — металлографическим способом на мелованной бумаге и в мае 1984 года — офсетом на простой бумаге.

В декабре 1982 года была выпущена пятикопеечная миниатюра. На ней художник Герман Комлев изобразил эмблему почтовой связи и средства доставки почты. Марка была отпечатана офсетным способом на мелованной бумаге. В мае 1983 года её переиздали, отпечатав офсетным способом на простой бумаге и в изменённом цвете — голубом вместо голубовато-зелёного.

В сентябре 1984 года вышли сразу четыре высокономинальные марки, на которых художник Ю. Арцименев изобразил следующие сюжеты: соболь на стволе сибирского кедра (35 копеек), атомный ледокол во льдах (2 рубля), ребёнок на фоне планеты Земля (3 рубля) и земной шар и пальмовая ветвь (5 рублей). Миниатюры номиналами в 35 копеек и 2 рубля были отпечатаны офсетным способом, номиналами в 3 и 5 рублей — металлографическим на мелованной бумаге. Все марки этого выпуска в разное время переиздавали. Так, марка номиналом в 35 копеек была отпечатана в марте 1988 года офсетом на простой бумаге. Марку номиналом в 2 рубля переиздавали дважды: в августе 1991 года — офсетом на простой бумаге, а в апреле 1992 года — в беззубцовом варианте. Она стала последней маркой с надписью «Почта СССР». Марки номиналами в 3 и 5 рублей переиздали, отпечатав офсетом на простой бумаге, в июне и ноябре 1991 года соответственно. При этом у трёхрублёвой марки был изменён цвет — оливковый вместо коричневато-серого.

В январе 1986 года серия была дополнена миниатюрой номиналом в 50 копеек с изображением Большого Кремлёвского дворца. Её автором также был Ю. Арцименев. Марка была отпечатана офсетной печатью на мелованной бумаге.

Порядок следования элементов в таблице соответствует номеру по каталогу марок СССР (ЦФА), в скобках приведены номера по каталогу «Михель».

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Стандартные марки СССР
1976 год в СССР